Paul Anderson (1932–1994) olimpiai és világbajnok amerikai súlyemelő
 Paul Anderson (1935–2022) olimpiai bronzérmes brit vitorlázó
 Paul Anderson (1978) brit színész
 Paul Anderson (1988) angol labdarúgó
hasonló nevűek
 Paul W. S. Anderson (1965) brit filmrendező
 Paul Thomas Anderson (1970) amerikai filmrendező
 Poul Anderson (1926–2001), amerikai sci-fi író